Nicolae Tăbăcaru ist der Name folgender Personen:

* Nicolae Tăbăcaru (Politiker) (* 1955), moldawischer Politiker und Diplomat
 Nicolae Tăbăcaru (Fußballspieler) (1962/1963–2012), rumänischer Fußballspieler und -trainer